Седрик Брайан Максвелл (, родился 21 ноября 1955 года в Кинстоне, Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист. Максвелл выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс». В составе «Селтикс» он дважды становился чемпионом НБА, а в сезоне 1980/81 стал самым ценным игроком финальной серии.

Профессиональная карьера 

Максвелл был выбран на драфте НБА 1977 года под общим 12 номером клубом «Бостон Селтикс», где и провёл следующие 8 из 11 сезонов в НБА. Максвелл отличался своей высокой результативностью, а также способностью взять игру на себя в решающих моментах. Несмотря на то, что в «Селтикс» играли такие баскетболисты, как Ларри Бёрд, Кевин Макхейл и Роберт Пэриш, в сезоне 1980/81 Максвелл был назван самым ценным игроком финальной серии.

6 сентября 1985 года он был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс» на центрового Билла Уолтона. В «Клипперс» Максвелл провёл полтора сезона, пока в январе 1987 года не был обменян в «Хьюстон Рокетс» на два выбора на драфте. По окончании сезона 1987/88 он объявил о завершении своей карьеры. За 11 сезонов в НБА он набрал 10 465 очков и сделал 5261 подборов.

Примечания

Ссылки 
 nba.com historical playerfile
 Career stats at Basketball-reference.com

Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами